

Кумсай — аул, Алгинський район, Актюбинська область
 Кумсай — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Кумсай — аул, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Кумсай — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Кумсай — село, Темірський район, Актюбинська область

Див. також 
 Кумсайський сільський округ